Michael Ludwig von Appel (1856–1915) osztrák tábornok az első világháborúban
 Michael Ludwig (1961) osztrák (város)politikus, Bécs polgármestere 2018-tól
 Michael Ludwig (1972) Európa-bajnok osztrák tőrvívó, olimpikon